De Ordoswoestijn, een woestijnplateau in het noorden van China
 Ordos (Binnen-Mongolië), een stad in Binnen-Mongolië in de Volksrepubliek China
 De Ordoscultuur, een Scythische cultuur
 Het Ordosien, een steentijdcultuur
 Het Ordos (taal), een Mongoolse taal
 Huis Ordos, een huis in een aantal computerspellen gebaseerd op het boek Duin